Unie svobody může být:

 původní název strany Unie svobody – Demokratická unie (v letech 1998–2001)
 Unia Wolności – politická strana v Polsku